Hypseus är ett släkte av skalbaggar. Hypseus ingår i familjen plattnosbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattnosbaggar
Hypseus